św. Bernard z Parmy (ok. 1060-1133) – biskup Parmy, kardynał
 św. Bernard z Menthon, Bernard z Aosty (zm. 1081 lub 1086) – założyciel hospicjum na Wielkiej Przełęczy św. Bernarda, patron alpinistów
 św. Bernard z Clairvaux (1090-1153) – cysters, teolog, Doktor Kościoła
 św. Bernard Tolomei (1272-1348) – włoski zakonnik, założyciel oliwetanów
 św. Bernard z Corleone (1605-1667) – włoski kapucyn
 św. Bernard Võ Văn Duệ (1755-1838) – wietnamski ksiądz, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Bernard
 San Bernardo (ujednoznacznienie)
 Saint-Bernard

de:San Bernardo
en:San Bernardo
es:San Bernardo
fr:San Bernardo
it:San Bernardo
nl:San Bernardo
pt:San Bernardo
ru:Сан-Бернардо
fi:San Bernardo
tl:San Bernardo